Minco ist der Familienname von:
 Bill Minco (1922–2006), niederländischer Widerstandskämpfer und Kommunalpolitiker
 Marga Minco (* 1920), niederländische Schriftstellerin und Journalistin